Станислав Моро́зов:
 Морозов, Станислав Александрович (род. 1979) — украинский фигурист, российский тренер по фигурному катанию.
 Морозов, Станислав Николаевич (1958—2007) — российский военный, Герой Российской Федерации.